Lilian bezeichnet:

 Lilian (Film), spanischer Western von Juan Pallejá aus dem Jahr 1921
 Vorname, männliche Variante von Liliane oder weibliche Variante von Lillian
 USS Lilian (1863), Schiff

Siehe auch:
 Lillian